Lucky steht für:

 Lucky (Album), Studioalbum (1995) von Skin
 Lucky (Lied), Popsong (2000) von Britney Spears
 Lucky (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2003)
 Lucky: No Time for Love, indischer Spielfilm (2005)
 Lucky (2014), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Laura Checkoway
 Lucky (2017), US-amerikanischer Spielfilm
 Lucky (2022), französischer Dokumentarfilm von Loren Denis und Anthony Vibert

Lucky ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lucky (Kentucky)
 Lucky (Louisiana)
 Lucky (Pennsylvania)
 Lucky (Tennessee)
 Lucky Fork, Kentucky
 Lucky Landing, Maine
 Lucky Ridge, Texas
 Lucky Stop, Kentucky

Lucky ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Amos Lucky (* 1940), Richter am Internationalen Seegerichtshof aus Trinidad und Tobago
 Robert W. Lucky (1936–2022), US-amerikanischer Elektroingenieur

Siehe auch:
 Luckey
 Lúčky
 Lucky Luke